Асий — имя ряда персонажей греческой мифологии:

 Асий — сын Гиртака;
 Асий — сын Диманта;
 Асий — сын Имбраса
 Асий — создатель палладиума;
 Асий — эпитет Зевса на Крите.

Герои древнегреческих мифов